Ши Цзяньсюнь (, р. июнь 1963 года) — китайский . Профессор. В настоящее время профессор Института экономики и управления Университета Тунцзи.

Окончил Ланьчжоуский технологический университет (Lanzhou University of Technology, бакалавр, 1982) и Университет Цинхуа (магистр, 1998).
Степень PhD получена в 2002 году в Уханьском университете.

Биография 
По окончании в 1982 году Ланьчжоуского технологического университета до 1995 года работал на китайском производственном предприятии, занимая должности инженера, главного инженера и исполнительного директора. В 1995—1997 годах работал в местном правительстве. В 1997—2003 годах — управляющий директор в коммерческой публичной компании.

Получив в 2002 году степень PhD, с 2003 по 2005 год занимался постдокторским исследованием в школе экономики Фуданьского университета.

С 2005 года — профессор Института экономики и управления Университета Тунцзи.

Библиография 
 中国企业跨国经营战略:理论、案例与实操方案 (2008)
 职业生涯规划与管理 (2009)
 国际经济关系与经济组织 (2009)

Ссылки 
 Биография на сайте Университета Тунцзи (источник на английском языке)

Выпускники университета Цинхуа
Доктора философии